Hilversum 3, een Nederlandse publieke radiozender tussen 1965 en 1985
 Hilversum III (lied), een single uit 1984 van de Nederlandse zanger Herman van Veen